El colibrí oscuro o colibrí prieto (Cynanthus sordidus), es una especie de ave en la familia Trochilidae.

Distribución y hábitat
Es una especie de colibrí endémica de México.

Sus hábitats naturales son los bosques bajos húmedos subtropicales o tropicales y las zonas arbustivas de alta altitud subtropicales.

Referencias

Enlaces externos 

sordidus
Aves de América del Norte
Aves endémicas de México
Animales descritos en 1859
Taxones descritos por John Gould